

Ванати — село в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ванати — село в гміні Камениця-Польська Ченстоховського повіту Сілезького воєводства